Dipsy Selolwane (Gaborone, 27 de janeiro de 1978) é um futebolista do Botswana, que atua como meia ou atacante.

Carreira 
Selolwane representou o elenco da Seleção Botsuanense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Carreira 
 1997-2000 :  Gaborone United
 2000-2001 :  Universidade de St.Louis
 2001-2002 :  Vejle BK
 2002-2004 :  Chicago Fire
 2005 :  Real Salt Lake
 2005-2007 :  Santos Cape Town
 2007 :  Jomo Cosmos
 2007-2010 :  Ajax Cape Town

Futebolistas do Vejle Boldklub
Futebolistas do Chicago Fire
Futebolistas do Real Salt Lake
Futebolistas do Jomo Cosmos Football Club
Futebolistas do Cape Town Spurs Football Club 
Jogadores da Seleção Botsuanense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Futebolistas do Botsuana
Naturais de Gaborone